Agraecia är ett släkte av insekter. Det ingår i familjen vårtbitare.

Arter
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Agraecia